Álmos, keresztnév
 Álmos vezér, Árpád fejedelem apja
 Álmos herceg, Könyves Kálmán öccse, II. Béla apja
 Álmos, Mosonyi Mihály operája